Södra Tjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Södra tjärnen, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,  (3 ha)
Södra Tjärnen (Transtrands socken, Dalarna, 678485-136745), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Södra Tjärnen (Transtrands socken, Dalarna, 679915-136703), sjö i Malung-Sälens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn